Туркестанская область (, до 2018 г. — Южно-Казахстанская область) — область на южной части Казахстана.

Область основана 10 марта 1932 года как Южно-Казакская область, название которой в 1936 году было изменено на Южно-Казахстанская. С 3 мая 1962 года по 6 июля 1992 года область называлась Чимкентской, а в 1992 году области вернули название Южно-Казахстанская. 19 июня 2018 года указом президента Казахстана Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую, а её административный центр перенесён из Шымкента в Туркестан; Шымкент был изъят из состава Южно-Казахстанской области, получив статус города республиканского значения (отдельная административно-территориальная единица, равная области).

Площадь области составляет  км² (4,3 % территории республики). Расстояние между самыми северными и южными участками по прямой составляет 600 км.

История 

На территории Туркестанской области в XIX веке проживали племена Среднего жуза: коныраты (коктинулы, котенши); племена Старшего жуза: дулаты (Сикым, Жаныс, Шымыр), Ошакты, Сиргели, Ысты.

Область была образована 10 марта 1932 года в составе Казакской АССР (которая сама была частью Российской СФСР) преимущественно из районов бывшего Сыр-Дарьинского округа (1928—1930) и названа Южно-Казакской областью, однако в документах местных партийно-советских органов называлась Южно-Казакстанской областью; в феврале 1936 года в связи с переименованием Казакской АССР в Казахскую АССР название области было изменено на Южно-Казахстанская (). 5 декабря 1936 года Южно-Казахстанская область вошла в состав вновь образованной Казахской ССР, которая была выделена из состава Российской СФСР.

В 1938 году часть территории Южно-Казахстанской области была передана во вновь сформированную Кзыл-Ординскую область.

С 1962 гола называлась Чимкентская область. В 1992 г. восстановлено прежнее название Южно-Казахстанская.

19 июня 2018 года указом президента Казахстана Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую, а её административный центр был перенесён из Чимкента в город Туркестан; Чимкент был изъят из состава Южно-Казахстанской области, получив статус города республиканского значения.

География 
Туркестанская область расположена на юге Казахстана, в пределах восточной части Туранской низменности и западных отрогов Тянь-Шаня. Большая часть территории равнинная, с бугристо-грядовыми песками Кызылкума, степью Шардара (на юго-западе, по левобережью Сырдарьи) и Мойынкум (на севере, по левобережью Чу).

Северная часть занята пустыней Бетпак-Дала, на крайнем юге — Голодная степь (Мырзашоль). Среднюю часть области занимает хребет Каратау (гора Бессаз — 2176 м), на юго-востоке — западная окраина Таласского Алатау, хребты Каржантау (высота до 2824 м) и Угамский (высочайшая точка — Сайрамский пик — 4238 м).

Наиболее крупные реки — Сырдарья (с притоками Келес, Куруккелес, Арыс, Бугунь и другие) пересекает территорию области с юга на северо-запад, и река Чу (нижнее течение), протекающая на севере и теряющаяся в песках Мойынкум.

Область расположена в зоне резко континентального климата. Плодородные почвы, обилие солнечного света, обширные пастбища создают большие возможности для развития в этом районе разнообразных отраслей сельского хозяйства, в первую очередь поливного земледелия и пастбищного овцеводства. Высокие урожаи дают посевы хлопчатника, риса, а также сады и виноградники.

Административное деление 

В административно-территориальную структуру области входят 13 районов и 3 города областного подчинения:
 Байдибекский район
 Казыгуртский район
 Мактааральский район
 Ордабасинский район
 Отырарский район
 Сайрамский район
 Сарыагашский район
 Сузакский район
 Толебийский район
 Тюлькубасский район
 Шардаринский район
 г. а. Чимкент не входит состав области
 г. а. Арыс,
 г. а. Кентау,
 г. а. Туркестан.
 Жетысайский район
 Келесский район

Общая статистика

Население 
До выхода Чимкента из состава области последняя являлась самой населённой в Казахстане с численностью населения, приближающейся к 3 миллионам человек (2,95 млн согласно данным Комитета по статистике Казахстана на 1 мая 2018 года). Однако, после того как город Чимкент стал отдельной территориально-административной единицей республики, выйдя из состава области, численность населения Южно-казахстанской (ныне Туркестанской) области уменьшилась примерно на 1 миллион жителей, составляя на 1 июня 2018 года 1 955 219 человек и таким образом немногим уступая первенство Алматинской области.Население Южного Казахстана, несмотря на явное численное преобладание казахов (которое значительно усилилось с начала 1990-х и в настоящее время доля казахов в населении составляет порядка 72 %), отличается значительным этноязыковым разнообразием. Так в населении области традиционно широко (около 18 % всего населения) представлены узбеки, проживают русские (в основном в городе Чимкент, хотя их доля значительно сократилась за последние 20 лет с более чем 23 % в 1980 до около 6 % в настоящее время), проживают также азербайджанцы, таджики, татары, турки, корейцы, курды, уйгуры. Употребляется наравне с государственным языком во всех организациях как официальный русский язык.

Этнический состав

По области

По районам

Экономика 
В области имеются месторождения полиметаллических руд (юго-западный склон хребта Каратау в районе города Кентау, Ачисайское, Байжансайское, Миргалимсайское месторождения и др.).
Большой промышленный интерес представляют месторождения железных руд Каратауского хребта. В области имеются минерально-сырьевые ресурсы для производства строительных материалов (известняк, гипс, кварцевые пески, огнеупорные керамические и бентонитовые глины, минеральные краски, поделочные камни).

В декабре 2010 года начато строительство газопровода Бейнеу — Бозой — Чимкент, предназначенного для транспортировки газа с месторождений западного Казахстана для снабжения собственным природным газом юга республики, а также экспортных поставок газа в газопровод Казахстан — Китай. Длина газопровода составит почти 1,5 тысячи километров, ориентировочная стоимость строительства $3,6 миллиарда, расчётный срок службы 30 лет. С вводом в эксплуатацию нового газопровода объёмы подачи газа увеличатся в пять раз по Кызылординской области, в 3-4 раза по Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской области. На первом этапе (до 2012 года) планируется построить участок Бозой — Чимкент пропускной способностью 5 млрд кубометров в год, на втором этапе (2013—2014 годы) — довести мощность газопровода до 10 млрд кубометров в год путём ввода дополнительных компрессорных станций и участка Бейнеу - Бозой. Газопровод Бейнеу — Бозой — Чимкент рассматривается как второй участок газопровода Казахстан — Китай.

В ноябре 2015 года газопровод был досрочно пущен в эксплуатацию

Акимы 
Чимкентский областной комитет КП Казахстана

Шаблон:Председатели Южно-Казахстанского облисполкома
 Уркумбаев, Марс Фазылович (1992—1993)
 Турисбеков, Заутбек Каусбекович (декабрь 1993 — декабрь 1997)
 Абдуллаев, Калык Абдуллаевич (декабрь 1997 — июля 1999)
 Сапарбаев, Бердыбек Машбекович (июля 1999 по август 2002)
 Жылкышиев, Болат Абжапарулы (31 августа 2002 года — сентябрь 2006)
 Шукеев, Умирзак Естаевич (сентябрь 2006 — 28 августа 2007)
 Ашим, Нургали Садуакасович (28 августа 2007 — 4 марта 2009)
 Мырзахметов, Аскар Исабекович (4 марта 2009 — 8 августа 2015)
 Атамкулов, Бейбут Бакирович (8 августа 2015 — 7 октября 2016)
 Туймебаев, Жансеит Кансеитович (7 октября 2016 — 26 февраля 2019)
 Шукеев, Умирзак Естаевич (26 февраля 2019 - по настоящее время)

Археология 
 Раскопки городища Куль-Тобе близ посёлка Сарыарык (Социализм) на террасе реки Арысь (N 42`29.532`E 068`57.756`) на территории Южно-Казахстанской области в 2006 году, сделанные казахскими археологами во главе с доктором исторических наук, профессором А. Н. Подушкиным, по отдельным утверждениям, позволяют отождествить культуру кангюйцев с народами скифского круга. В трёх могилах воинов-номадов, живших около двух тысяч лет назад, найдены керамика (большие кувшины или хурмы) и оружие (наконечники стрел, ножи, луки и кинжалы). На керамических кирпичах-таблицах найдены 13 эпиграфических памятников — два почти полных текста и одиннадцать фрагментов. Письменность после дешифровки определена как алфавитная, строчная, арамейская, которая также включает идеограммы. Она маркирует один из восточных диалектов древнеиранского языка. Палеографический и языковой анализ культобинского письма показал, что оно датируется II — началом III века н. э., то есть более, чем на век древнее, так называемых, «Старых согдийских писем».

Примечания

Литература 
 Байпаков К. М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья (VI -нач. XIII вв). — Алма-Ата: Наука, 1986. — 256 с.
 Мырзалиева З. К.  // Вопросы истории Кыргызстана. — Б., 2010. — № 1.
 Маликов А.М. Святые места Туркестанского региона: особенности истории и современность // Локальные религиозные верования в Центральной Азии. Материалы международного научного семинара. г.Алматы. 25 мая 2017 года. Алматы: издательский дом "Мир", 2017, с.129-144

Ссылки 

 Официальный сайт